Jewgienij Jurjewicz Plechow, ros. Евгений Юрьевич Плехов (ur. 15 grudnia 1982 w Moskwie) – rosyjski skoczek narciarski, reprezentant klubu Moskwa SzWSM, trener.

Na międzynarodowej arenie zadebiutował 20 stycznia 2002 w Courchevel podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, uzyskując notę 55 pkt na skoczni normalnej.

Jego największym sukcesem jest trzecie miejsce podczas konkursu Pucharu Kontynentalnego w Oberhofie (24 lutego 2007).

W 2018 objął funkcję trenera reprezentacji Rosji w skokach narciarskich.

Uniwersjada 
 Indywidualnie
 2005  Innsbruck/Seefeld – 44. miejsce (duża skocznia), 36. miejsce (normalna skocznia)
 2007  Turyn/Pragelato – 33. miejsce (normalna skocznia), 10. miejsce (duża skocznia)
 Drużynowo
 2005  Innsbruck/Seefeld – 8. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Rosyjscy trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1982
Ludzie urodzeni w Moskwie